Campton dans le comté du Bedfordshire au Royaume-Uni ;
 Campton dans l'État du Kentucky aux États-Unis ;
 Campton dans l'État du New Hampshire aux États-Unis.